Stapleford est un village du Cambridgeshire, en Angleterre.
 Stapleford est un village du Hertfordshire, en Angleterre.
 Stapleford est un village du Leicestershire, en Angleterre.
 Stapleford est un village du Lincolnshire, en Angleterre.
 Stapleford est une ville du Nottinghamshire, en Angleterre.
 Stapleford est un village du Wiltshire, en Angleterre.

 Stapleford Abbotts est un village de l'Essex, en Angleterre.
 Stapleford Tawney est un village de l'Essex, en Angleterre.

Homonymie de localités